Csehország
 Kozmice, település a Benešovi járásban
 Kozmice, település az Opavai járásban
 Kozmice, Radenín településrésze a Tábori járásban
 Kozmice, Strážiště településrésze a Mladá Boleslav-i járásban